Hiroshi Ochiai – ex calciatore e preparatore atletico giapponese
 Masayuki Ochiai – ex calciatore giapponese
 Yurika Ochiai – doppiatrice giapponese,